
Termin -{CBD}- ima više značenja.

 -{OPN1MW}-, opsin 1
 Kanabidiol, sastojak kanabisa